Rooseboom ist der Name  

 des Generalgouverneurs von Niederländisch-Indien Willem Rooseboom (1843–1920)
 des Schiffes Rooseboom (Schiff)